Haslreit ist der Ortsname von

 Haslreit (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Haslreit (Kienberg), Ortsteil der Gemeinde Kienberg, Landkreis Traunstein, Bayern